Castana  peut faire référence à :

Toponymes

Castana : une ville du comté de Monona, en Iowa.

Castana : une commune de la province de Pavie dans la région Lombardie.

Castaña : une localité de la paroisse civile d'Alto Ventuari dans la municipalité de Manapiare dans l'État d'Amazonas.

Autre 
 , ou  Caṣṭana, ou Chastana, un souverain Sakas des Satrapes occidentaux (Inde).